Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2007 fand in  , Neuseeland, statt. Folgend die Ergebnisse des Dameneinzels:

Setzliste 
  Xing Aiying (2. Runde)
  Liu Xin (Halbfinale)
  Wang Lin (Champion)
  Anne Hald (3. Runde)
  Patty Stolzenbach (2. Runde)
  Fu Mingtian (3. Runde)
  Linda Sloan (Viertelfinale)
  Pia Zebadiah (Viertelfinale)
  Fabienne Deprez (2. Runde)
  Bae Yeon-ju (Finale)
  Lydia Cheah Li Ya (4. Runde)
  Gu Juan (Halbfinale)
  Porntip Buranaprasertsuk (4. Runde)
  Zhang Beiwen (3. Runde)
  Tee Jing Yi (3. Runde)
  Yik-Man Wong (3. Runde)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Finalrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Juniorenweltmeisterschaft 2007
Juniorenweltmeisterschaft
Juniorenweltmeisterschaft 2007
Juniorenweltmeisterschaft 2007
Weltmeisterschaft 2007